Маслюки —  деревня в Невельском районе Псковской области, Лобковская волость
 Маслюки — семейство морских лучепёрых рыб из отряда окунеобразных